Ge'ez-alfabetet, også kaldet etiopisk eller fidäl (fidel), hvilket betyder "skrivning" eller "alfabet". Skriften er sandsynligvis udviklet af et alfabet, der blev brugt i det gamle sumeriske område Pa'az, og er relateret til andre semitiske skriftsystemer.

Skriften er skrevet fra venstre mod højre, og består af 26 konsonanter. Hvilke vokaler, der skal bruges, vises ved modifikationer på konsonantkaraktererne.

Se også 
 Ge'ez, det oldetiopisk/sydsemitisk sprog.

Referencer 

Skriftsystemer